Palacios je priimek več oseb:
 Alfredo Palacios (1880-1965), argentinski politik
 Pedro Bonifacio Palacios (1854-1917, argentinski pisatelj
 Armando Palacio Valdes (1853-1938, španski pisatelj